Maasdorf (Bad Liebenwerda), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
Maasdorf (Saksen-Anhalt), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt